Los Girasoles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Girasoles, Baja California, Tijuana, 
 Los Girasoles, Puebla, Huauchinango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar